«Britney» — третій студійний альбом американської співачки Брітні Спірс. Випущений 5 листопада 2000 року лейблом Jive.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Брітні Спірс
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном